Головачёв — фамилия; имеет женскую форму Головачёва.

 Головачёвы — старинный русский дворянский род.
 
 Головачёв, Алексей Адрианович (1819—1903) — русский общественный деятель и публицист.
 Головачёв, Алексей Васильевич (с 1999 года — Авраам Кефели; род. 1972) — украинский и израильский музыкант, газзан.
 Головачёв, Аполлон Филиппович (1831—1877) — русский литературный критик, публицист; муж А. Я. Панаевой.
 Головачёв, Валентин Цуньлиевич (род. 1962) — китаевед-историк, переводчик китайского языка, кандидат исторических наук.
 Головачёв, Василий Васильевич (род. 1948) — советский и русский писатель-фантаст.
 Головачёв, Виктор Филиппович (1821—1904) — русский морской историк.
 Головачёв, Владимир Георгиевич (род. 1937) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Головачёв, Григорий Филиппович (1817—1880) — русский поэт, историк, издатель журнала «Детское чтение».
 Головачёв, Григорий Филиппович (1918—1978) — гвардии старшина, полный кавалер ордена Славы.
 
 Головачёв, Иван Иосифович (1925—после 1984) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Головачёв, Мстислав Петрович (1893—1956) — русский юрист-международник, сторонник сибирского областничества, товарищ МИД омского Временного сибирского правительства, руководитель МИД правительства Приамурского земского края, ректор Института святого Владимира в Харбине.
 Головачёв, Никита Трофимович (1784—после 1835) — генерал-майор, командир Охтинского порохового завода, кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени, отец Николая Головачёва.
 Головачёв, Николай Никитич (1823—1887) — русский генерал, участник Кавказской войны и Туркестанских походов.
 Головачёв, Павел Яковлевич (1917—1972) — советский лётчик-истребитель, дважды Герой Советского Союза.
 Головачёв, Пётр Михайлович (1862—1913) — русский историк, сторонник сибирского областничества.
 Головачёв, Семён Дмитриевич (1910—1974) — Герой Советского Союза.
 Головачёв, Фёдор Фёдорович (1900—1963) — советский историк.



См. также 
 
 Улица Головачёва